Тенантитла има више значења:

 Тенантитла (Тепезинтла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тенантитла (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику